Soros kan syfta på:
 George Soros, en amerikansk finansman
 Sorós, ett berg på Kreta, Grekland